Ayoze Díaz Díaz – calciatore spagnolo
 Mariano Díaz Díaz – ciclista su strada spagnolo
 Víctor David Díaz Díaz – ex cestista venezuelano